Стрелецкий район — административно-территориальная единица в составе Курской области РСФСР, существовавшая в 1935—1963 годах. Административный центр — село Стрелецкое.

Население 
По данным переписи 1939 года в Стрелецком районе проживало 71 531 чел., в том числе русские — 98,0 %, украинцы — 1,4 %. По данным переписи 1959 года в Стрелецком районе проживало 48 008 чел..

История 
Стрелецкий район был образован 18 января 1935 года в составе Курской области.

По данным 1940 года район включал 15 сельсоветов: Брежневский, Букреевский, Верхне-Бартеньевский, Лебяженский, Моковский, Нижне-Касиновский, Нижне-Медведицкий, Ново-Поселеновский, Пашковский, Пименовский, Полянский, Пронский, Рышковский, Сапоговский и Шемякинский.

1 февраля 1963 года Стрелецкий район был упразднён, а его территория передана в Курский район.

Примечания 

Упразднённые районы Курской области